Лас Алберкас има више значења:

 Лас Алберкас (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Алберкас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Алберкас (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Алберкас (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Алберкас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику